(º  1954, [?]), un joueur de football et entraîneur français
 Basile Joseph Raux (1747, Trélon  1817, Belval), un industriel, maître de forges, et un homme politique français
 Corinne Raux (º  1976), une athlète française
 Damien Raux (º  1984, Rouen), un joueur de hockey sur glace français
 Fernand Raux, (1863-1955), préfet de Police 
 Jean Raux (º  1936, [?]), un universitaire, et un homme politique français
 Lucien Raux (1897, Fresnes-sur-Escaut  1959, Lyon), un homme politique français

Références

Voir aussi